Алекса́ндр Бори́сович Гивента́ль (; род. 27 апреля 1958, Москва) — американский (в прошлом советский) математик.

Биография 
Родился в 1958 году в еврейской семье в Москве. Окончил 2-ю физико-математическую школу в 1975 году. Не был принят в МГУ из-за сложившейся обстановки на мехмате. Выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина и стал учеником Владимира Арнольда, под руководством которого защитил  кандидатскую диссертацию в 1987 году, в 1990 году эмигрировал в США. В настоящее время — профессор математики Калифорнийского университета в Беркли, среди его учеников много известных математиков.
Помимо математики переводит русскую поэзию на английский язык и занимается изданием книг, в том числе собственного перевода учебника геометрии Киселёва и стихов Марины Цветаевой, отец двоих детей.

Научная деятельность 
Работает в области симплектической геометрии, теории особенностей и их соотношений с теорией топологических струн. 
Александр Гивенталь внёс крупный вклад в математику, предложив первое доказательство зеркальной гипотезы для многообразий Калаби — Яу, являющихся полными пересечениями в торических объемлющих пространствах, в частности для квинтик в P4 (четырёхмерном комплексном проективном пространстве) . Эта работа Гивенталя имеет приложения в современной теоретической физике. Является также соавтором гипотезы Арнольда-Гивенталя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Alexander GIVENTAL's Home Page
 Персоналии: Гивенталь Александр Борисович

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли